Název Horní Lhota má více obcí:
 Horní Lhota (okres Ostrava-město) – obec v okrese Ostrava-město
 Horní Lhota (okres Zlín) – obec v okrese Zlín

i částí obcí:
 Horní Lhota (Blansko), část obce Blansko v okrese Blansko
 Horní Lhota (Načeradec), část obce Načeradec v okrese Benešov
 Horní Lhota (Dolní Žďár), část obce Dolní Žďár v okrese Jindřichův Hradec
 Horní Lhota (Týnec), část obce Týnec v okrese Klatovy

 Horní Lhota